TCH est un code, qui signifie :
 Tchécoslovaquie [code inusité, maintenant], selon la liste des codes pays du CIO

 Tchad, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Tchad a pour code alpha-3 TCD
 selon la liste des codes pays du CIO, le Tchad a pour code CHA
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Tchad a pour code alpha-3 TCD

Code
Communication au Tchad